Нижче наведено список населених пунктів повіту Галац, Румунія.

Галац